Hermanos y detectives es una serie televisiva de origen argentino. El nombre puede referirse a:

 Hermanos y detectives, serie original de Argentina, emitida en una temporada en el año 2006 en Telefe.
 Hermanos y detectives, en España, emitida en dos temporadas desde 2007 hasta 2009 en Telecinco.
 Hermanos y detectives, en México, emitida desde 2009 en Canal de las Estrellas.
 Hermanos y detectives, en Chile, emitida desde 2009 en Chilevisión.